Olaszország
Santa Sofia, település Emilia–Romagna régióban, Forlì-Cesena megyében
Santa Sofia, templom Velencében, Cannaregio negyedben